José Gabriel de Silva-Bazán y Waldstein (Madrid, 18 de marzo de 1782 - íb. 4 de noviembre de 1839), X marqués de Santa Cruz de Mudela, grande de España,VIII Marqués de Arcicóllar,  caballero de la Orden del Toisón de Oro desde 1821, caballero de la Orden de Carlos III, comendador de la Orden de Calatrava, fue un noble, político, militar y diplomático español. Fue además, gentilhombre de cámara, mayordomo mayor del Rey de España, primer director del Museo del Prado y presidente perpetuo de la Real Academia Española.

Filiación 
Nació en Madrid el 18 de marzo de 1782 siendo hijo de José Joaquín de Silva-Bazán, IX marqués de Santa Cruz de Mudela, VII Marqués de Arcicollar, y de su segunda esposa, la condesa Mariana de Waldstein. Fue alcaide perpetuo de las fortalezas de Gibraltar y Fiñana, caballero de la Orden del Toisón de Oro desde 1821, gentilhombre y mayordomo mayor de Fernando VII, miembro del Consejo de Regencia durante la minoría de edad de Isabel II de España, embajador en París, enviado extraordinario en Londres para asistir a la coronación de Jorge IV del Reino Unido, senador del reino y director perpetuo de la Real Academia Española. Además, heredó los Marquesados de Villasor, Bayona y Arcicóllar, los Condados de Montesanto y Pie de Concha, y el Señorío de Valdepeñas, siendo dos veces Grande de España de segunda clase.

Director del Museo del Prado 

Su padre convenció al rey Carlos IV de guardar las pinturas «obscenas» en un salón reservado y no quemarlas, como era la voluntad de Carlos III. Fue cuñado del príncipe de Anglona, y juntos colaboraron con Carlos IV en la creación de una galería de pintura, proyecto frustrado por el inicio de la Guerra de Independencia Española. Bajo el reinado de Fernando VII se retomó, pero fue su esposa Isabel de Braganza quien dio mayor impulso a ello. Durante su mandato al frente de la galería, entre 1817 y 1820 se publicaron varios decretos, siendo el más sobresaliente de ellos:

Al comenzar el Trienio liberal deja la Dirección del Museo para, dos años más tarde, y como liberal convencido, ser nombrado por el Gobierno Mayordomo mayor y Sumiller de Corps interino del Rey al objeto de tenerlo más vigilado. Tras el fracaso de este movimiento político es cesado en tal puesto palatino y por el llamado Decreto de Andújar, se le retira la llave de Gentilhombre.

Tras la muerte de Fernando VII, el marqués también colaboró a solucionar el conflicto suscitado en El Prado, pues las pinturas y la colección pasarían a sus hijas las infantas Isabel y Luisa Fernanda. Junto a él colaboró el Duque de Híjar, también director del Prado por esas fechas. También tras la muerte del monarca y de acuerdo con su testamento fue miembro del Consejo de Gobierno existente en los primeros años del reinado de Isabel II.

Familia

Matrimonio e hijos
El entonces marqués del Viso contrajo matrimonio en la capilla del palacio del Capricho, en la alameda de Osuna, el 11 de junio de 1801, con Joaquina Téllez-Girón y Pimentel, II condesa de Osilo, hija de Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, IX duque de Osuna y grande de España, y su esposa y prima María Josefa Pimentel y Téllez-Girón, XV condesa duquesa de Benavente, duquesa de Gandía, Béjar y Arcos, grande de España. Los marqueses de Santa Cruz tuvieron nueve hijos:

María Teresa de Silva y Téllez-Girón (1802-1805).
Joaquina de Silva y Téllez-Girón (1803-1876), casada con Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox, XIII marqués de Villafranca, grande de España.
José Pedro de Alcántara de Silva-Bazán (1804-1823), marqués del Viso, muerto ahogado en el lago de la Casa de Campo.
Inés de Silva y Téllez-Girón (1806-1865), casada con Nicolás Osorio y Zayas, XVI marqués de Alcañices, grande de España. 
Mariana de Silva y Téllez-Girón (1807-1810).
Fernanda de Silva y Téllez-Girón (1808-1879), mujer de Andrés Avelino de Arteaga-Lazcano y Carvajal, VI marqués de Valmediano, grande de España.
Francisco de Borja de Silva-Bazán (1815-1889), XII marqués de Santa Cruz. Casado con María de la Encarnación Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias Bohorques, de los duques de Arión.
Josefa de Silva y Téllez-Girón (1820-1847), III condesa de Osilo, casada en primeras nupcias con Manuel de Carvajal y Lasso de la Vega, señor de Cabrillas y Anaya, y en segundas con el primo hermano de éste, Fabián Gutiérrez y Lasso de la Vega.
Juan Evangelista de Silva y Téllez-Girón (1826-1896), VIII marqués de Arcicóllar, casado con Lucie de Borchgrave d'Altena.

Antepasados

Bibliografía 

 Genealogía del Marquesado de Santa Cruz de Mudela

Referencias 

Directores del Museo del Prado
Condes de España
Marqueses de España
Políticos de España del siglo XIX
Diplomáticos de España del siglo XIX
Académicos de la Real Academia Española
Directores de la Real Academia Española
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Comendadores de la Orden de Calatrava
Caballeros de la Orden de Carlos III
Embajadores de España en Francia
Senadores de España del reinado de Isabel II
Mayordomos mayores del rey
Sumilleres de Corps del rey
Próceres del Reino natos de la legislatura 1834-1835
Próceres del Reino natos de la legislatura 1835-1836
Próceres del Reino natos de la legislatura 1836
Nacidos en Madrid
Vocales del Consejo de Gobierno (1833)
Ministros de Asuntos Exteriores de España